Altes Amt steht für:

 Altes Amt Westerhof, Landkreis Northeim, Niedersachsen
 Samtgemeinde Altes Amt Lemförde, Landkreis Diepholz, Niedersachsen